Місхор  - приморська кліматична курортна місцевість на Південному березі Криму за 12 км на південний захід від Ялти, складова частина смт Кореїз (Крим.
 Місхор-Богаз, Гаспра-Богаз, Кореїзька, Пелакі-Богаз - гірська стежка з околиць Місхора по потужному скелястому північно-східному контрфорсу г. Ай-Петрі на Ай-Петринську яйлу; виходить недалеко від канатної дороги.